Moffett (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Moffett Field (Moffett Federal Airfield), vliegveld in de Verenigde Staten

 Personen
 D.W. Moffett (1954), Amerikaans acteur
 Georgia Moffett (1984), Brits actrice
 Jonathan Moffett (1954), Amerikaans drummer